Архиепархия Тренто (, ) архиепархия-митрополия Римско-католической церкви, входящая в церковную область Тревенето. В настоящее время епархией управляет архиепископ-митрополит Луиджи Брессан. Викарный епископ — Лауро Тизи.

Клир епархии включает 667 священников (402 епархиальных и 265 монашествующих священников), 28 диаконов, 319 монахов, 553 монахини.

Адрес епархии: Piazza Fiera 2, 38122 Trento C.P. 389 Trento Centro.

Патроном архиепархии Тренто является Святой Вигилий.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 452 прихода в коммуннах Трентино-Альто-Адидже: все в автономной провинции Тренто.

Все приходы образуют 29 деканатов: Ала, Арко, Басса Вальсугана, Калавино, Кавалезе, Чивеццано-Пине, Клес, Кондино, Фасса, Фольгария, Фондо, Лавис-Чембра, Левико, Ломазо, Валле-ди-Соле, Маттарелло, Меццокорона, Меццоломбардо, Мори, Перджине, Пово, Примьеро, Рендена, Рива-дель-Гарда, Роверето, Тайо, Тьоне, Тренто, Вилла-Лагарина. В свою очередь, все деканаты сгруппированы в 11 пастырских зон.

Кафедра архиепископа-митрополита находится в городе Тренто в Святого Вигилия.

В состав митрополии (церковной провинции) Тренто входят:
 Архиепархия Тренто;
 Епархия Больцано-Брессаноне.

История 
Епархия Тренто была основана во II веке. Но, несмотря на это, процесс евангелизации области Трентино продвигался медленно. Активная проповедь христианства в местных долинах связана с именем Святого Вигилия, занимавшего епископскую кафедру с 387 по 400 год. Он был другом и сотрудником Святого Амвросия, епископа Милана, который послал ему в помощь трёх миссионеров, Святых Сизиния, Мартирия и Александра. Они проповедовали христианство в районах, где местные жители особенно твердо держались языческих культов, и в 397 году, в Санцено все трое были замучены язычниками.

В IV — V веках епископство Тренто входило в митрополию Милана, после входило в митрополию патриархат Аквилеи. В период господства лангобардов сформировались границы епархии, сохранившиеся почти без изменений до нашего времени.

В 1027 (по другой врсии в 1004) году епископы Тренто получили от императора Конрада II светскую власть над территорией епархии и рядом других территорий. Епархия Тренто была преобразована в князь-епископоство Священной Римской империи с правами автономии. Этот статус сохранялся за епископством вплоть до 1803 года и был окончательно упразднен в 1816 году династией Габсбургов, правителями Австрийской империи.

Тренто стал местом проведения Тридентского Вселенского Собора, прошедшим в три этапа между 1545 и 1563 годами. На XVI век приходится время расцвета епархии, во главе которой становятся выдающиеся личности, и прежде всего епископы Бернардо Клезио и Кристофоро Мадруццо.

 в 1801 году секуляризировал церковные государства, упразднив титул князь-епископ. В 1803 году Наполеон Бонапарт предоставил бывшему князь-епископству статус светского княжества. Между 1803 и 1810 годами эта территория была частью королевства Баварии. В 1810 году Наполеон Бонапарт решил присоединить княжество к Королевству Италия. В 1815 году княжество вошло в состав Австрийской империи и стало частью графства Тироль.

Территория епархии была расширена в 1786 и в 1818 годах с присоединением Вальсугано и Примьеро к Австрийской империи.

С 1825 по 1920 год епархия входила в состав митрополии Зальцбурга.

С 24 февраля 1920 года указом Конгрегации Священной Консистории епископы Тренто были поставлены в непосредственное подчинение Святому Престолу.

14 июня 1929 года буллой Inter ceteras Папы Пия XI епархия была возведена в ранг архиепархии.

6 июля 1964 года буллой Quo aptius Папы Павла VI часть территории архиепархии Тренто была объединена с епархией Бриксен, которая получила название епархии Больцано-Брессаноне. Генрих Форер, вспомогательный епископ архиепархии Тренто, был поставлен на кафедру Больцано-Брессаноне. Ученики и профессорский состав семинарии переехали из Тренто в Брессаноне. В то же время буллой Tridentinae Ecclesiae того же Папы была основана митрополия Тренто, в состав которой вошли архиепархия Тренто и епархия Больцано-Брессаноне.

Ординарии епархии 

 Джовино;
 Аббонданцио (381);
 Святой Виджилио (387 — 400);
 Эуджиппио;
 Квартино;
 Перегрино (470);
 Гратизмо;
 Теодоро II (500);
 Анджелло (595);
 Верегондо;
 Манассе;
 Витале I;
 Стаблизиано;
 Доменико;
 Рустико;
 Романо;
 Витале II;
 Корренциано;
 Сизедицио;
 Массимо;
 Маммоне;
 Мариано;
 Доминаторе;
 Орсо;
 Клеменциано;
 Аматоре (802);
 Вольдерико (805 — 814);
 Даниэле (814 — 827);
 Эймпрето (827 — 845);
 Одескалько (854 — 864);
 Адельки (874 — 881);
 Фридеберто;
 Джизольфо;
 Бертольдо;
 Джакомо (900);
 Коррадо I (900 — 926);
 Джованни I (926 — 927);
 Бернардо I (927 — 932);
 Манассе д'Aрлез (932 — 957);
 Лантрамно (957 — 963);
 Арнольдо ди Павия (963 — 971);
 Аримондо (971 — 992);
 Раймондо ди Кальдоре (992 — 1004);
 Ульдарико ди Флавон (1004 — 1022);
 Ульдарико II (1022 — 25.02.1055);

 Аццо (1055 — 14.10.1065);
 Sede vacante (1065 — 1068);
 Энрико I (1068 — 1082);
 Бернардо II (1082 — 1084);
 Адальпероне (1084 — 1106);
 Джебардо (1106 — 1120);
 Адельпрето I (1120 — 1124);
 Альтманно (1124 — 23.03.1149);
 Арнольдо II (1149 — 02.02.1154);
 Эберардо (1154 — 06.06.1156);
 Святой  (17.09.1156 — 08.03.1177);
 Саломоне (1177 — 30.12.1183);
 Альберто Мадруццо (1184 — 20.11.1188);
 Соррадо ди Безено (06.12.1188 — 10.03.1205);
 Федерико Ванга (09.08.1207 — 06.11.1218);
 Адельпрето ди Равенштайн ( 1219 — 27.12.1223);
 Джерардо Осказали (1224 — 1232);
 Альдигретто ди Кастелькампо (1232 — 1247);
 Эньоне ди Аппиано (08.11.1250 — 25.03.1273);
 Энрико II (29.09.1274 — 1289) — рыцарь-тевтонец;
  (31.07.1289 — 08.12.1303) — францисканец, назначен епископом Мантуи;
  (10.01.1304— 23.04.1307);
 Энрико ди Мец (23.051310 — 09.10.1336);
 Николо Абрайн (03.07.1338 — 1347);
 Джерардо да Манаук (12.12.1347 — 1348) — избранный епископ;
 Джованни ди Пистоя (27.10.1348 — 23.10.1349) — назначен епископом Сполето;
 Майнардо ди Нойхауз (Менгарт из Градца) (04.11.1349 — 1360) — из чешского рода Витковичей из Градца;
 Альберто ди Орьенбург (31.08.1360 — 09.09.1390);
 Джорджо ди Лихтенштайн ([07.11.1390 — 20.08.1419);
 Джованни да Исни (1419) — избранный епископ;
 Армандо де Чилли (1421) — избранный епископ;
 Эрнесто Ауэр (1422) — избранный епископ;
 Энрико Флехтель (02.03.1422 — 1423) — избранный епископ;
  (20.10.1423 — 02.06.1444);
 Бенедетто да Тренто (12.10.1444 — 1446);
  (16.10.1446 — 23.08.1465);
 Йоханнес Хиндербах (12.05.1466 — 21.09.1486);
 Ульрих Фрундсберг (11.07.1488 — 10.08.1493);
 Ульрих фон Лихтенштайн (20.08.1493 — 16.09.1505);
 Георг Найдек (25.09.1505 — 05.06.1514);
 Бернардо Клезио (25.09.1514 — 30.07.1539);
 Кристофоро Мадруццо (05.08.1539 — 14.11.1567);
  (14.11.1567 — 02.041600);
  (02.04.1600 — 14.08.1629);
  (14.08.1629 — 15.12.1658);
  (07.02.1659 — 28.05.1665);
  (11.11.1665 — 25.10.1667);
 Сиджизмондо Альфонсо Тун (09.09.1669 — 02.02.1677);
  (03.10.1678 — 04.02.1689);
 Джузеппе Витторио Альберти ди Эннио (10.12.1691 — 31.12.1695);
 Джованни Микеле Шпаур (24.09.1696 — 22.04.1725);
 Джованни Бенедетто Джентилотти (09.09.1725 — 20.09.1725);
 Антонио Доменико Фолькенштайн (08.04.1726 — 05.04.1730);
 Доменико Антонио Тун (22.11.1730 — 07.09.1758);
  (07.09.1758 — 31.12.1762);
 Кристофоро Франческо Сиццо ди Норис (22.08.1762 — 13.06.1776);
 Пьетро Виджилио Тун (16.09.1776 — 17.01.1800);
 Эмануэле МарияТун (11.08.1800 — 09.10.1818);
 Франческо Саверио Лушин (24.05.1824 — 23.06.1834) — назначен архиепископом Львова;
 Блаженный  (19.12.1834 — 03.12.1860);
  (22.03.1861 — 13.03.1879);
 Джованни Джакомо делла Бона (27.02.1880 — 17.11.1885);
  (07.06.1886 — 10.10.1903);
  (31.01.1904 — 29.10.1940);
  (12.04.1941 — 14.12.1962) — стигматинец;
  (12.02.1963 — 07.12.1987);
  (07.12.1987 — 26.09.1998);
 Луиджи Брессан (25.03.1999 — 10.02.2016);
   (с 10 февраля 2016 года — по настоящее время).

Луиджи Брессан 
Луиджи Брессан хиротонисан в архиепископы Тренто 25 марта 1999 года. Родился в Сарке, в автономной провинции Тренто. Нес служение апостольского нунция в Пакистане, Таиланде и Камбодже.

Статистика 
На конец 2010 года из 505 527 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 481 232 человек, что соответствует 95,2% от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 613.500 || 615.000 || 99,8 || 1.717 || 1.149 || 568 || 357 || || 834 || 2.168 || 426
|-
| 1970 || 425.471 || 425.782 || 99,9 || 1.193 || 794 || 399 || 356 || || 494 || 1.922 || 448
|-
| 1980 || 442.452 || 442.873 || 99,9 || 1.056 || 696 || 360 || 418 || || 495 || 1.693 || 458
|-
| 1990 || 440.000 || 445.165 || 98,8 || 940 || 629 || 311 || 468 || 8 || 427 || 1.061 || 456
|-
| 1999 || 461.000 || 464.398 || 99,3 || 841 || 552 || 289 || 548 || 17 || 400 || 864 || 456
|-
| 2000 || 469.000 || 473.000 || 99,2 || 818 || 541 || 277 || 573 || 19 || 377 || 854 || 456
|-
| 2001 || 468.800 || 470.946 || 99,5 || 804 || 522 || 282 || 583 || 19 || 374 || 759 || 456
|-
| 2002 || 469.600 || 472.816 || 99,3 || 770 || 495 || 275 || 609 || 20 || 364 || 744 || 456
|-
| 2003 || 469.840 || 473.151 || 99,3 || 753 || 484 || 269 || 623 || 18 || 355 || 756 || 454
|-
| 2004 || 470.513 || 477.017 || 98,6 || 757 || 474 || 283 || 621 || 19 || 344 || 691 || 454
|-
| 2005 || 471.200 || 481.500 || 97,8 || 756 || 470 || 286 || 623 || 20 || 359 || 629 || 454
|-
| 2010 || 481.232 || 505.527 || 95,2 || 667 || 402 || 265 || 721 || 28 || 319 || 553 || 452
|}

Источники 
 Annuario pontificio за 2011 и предыдущие годы на сайте Catholic-hierarchy.org , страница  
 AA:VV., Storia del Trentino, 6 Voll., Bologna, Il Mulino, 2000-2005 (Collana promossa dall'Istituto Trentino di Cultura):
 1 La preistoria e la protostoria / a cura di Michele Lanzinger, Franco Marzatico, Annaluisa Pedrotti. - 2001. - 655 p.
 2 L'età romana / a cura di Ezio Buchi. - 2000. - 643 p.
 3 L'età medievale / a cura di Andrea Castagnetti, Gian Maria Varanini. - 2004. - 915 p.
 4 L'età moderna / a cura di Marco Bellabarba, Giuseppe Olmi. - 2002. - 1048 p.
 5 L'età contemporanea : 1803-1918 / a cura di Maria Garbari, Andrea Leonardi. - 2003. - 999 p.
 6 L'età contemporanea : il Novecento / a cura di Andrea Leonardi, Paolo Pombeni. - 2005. - 876, [1] p. - Bibliogr.: p. 795-852
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae , Leipzig 1931, pp. 316-317 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , pp. 497-498; vol. 2 , pp. XXXXI, 256; vol. 3 , p. 318; vol. 4, p. 344; vol. 5, pp. 389-390; vol. 6, pp. 416-417; vol. 7, p. 377; vol. 8, p. 566 
 Официальный сайт архиепархии 
 Список первых епископов Тренто 
 Декрет Sedes episcopalis , AAS 12 (1920), p. 114 
 Булла Inter ceteras , AAS 21 (1929), p. 471 
 Булла Quo aptius  
 Булла Tridentinae Ecclesiae

См. также 
 Собор Святого Вигилия (Тренто)

Тренто
Тренто